Contrada – in geografia antropica, nome generico indicante un'area territoriale di limitata estensione
Contrada – comune italiano in provincia di Avellino
Bruno Contrada – ex funzionario del SISDE